Kellogg kan syfta på:

 Kellogg's – en amerikansk multinationell tillverkare av bland annat frukostflingor
 Kellogg (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Kellogg, Minnesota – en ort i Wabasha County i USA